Gefell kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Gefell, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, 
 Gefell, Thüringen – kommun, Thüringen,